Гляден — название населённых пунктов в России:

 Гляден — село в Емельяновском районе Красноярского края.
 Гляден — деревня в Шарыповском районе Красноярского края.
 Гляден — деревня в Сладковском районе Тюменской области.
 Гляден — городок, который в 1273 году в устье реки Юг заложил  Всеволод Большое Гнездо.

См. также 

 Глядень